El vino naranja puede referirse a:
 Vino brisado, conocido en algunos países como vino naranja.
 Vino de naranja, un vino aromatizado con cascaras de naranja y que adquiere el color de esa fruta.
 Vino Naranja del Condado de Huelva, un vino de naranja español con Denominación de Origen.